Le nom Tuolumne peut désigner :
le comté de Tuolumne
la rivière Tuolumne 
Tuolumne Meadows